Ескуајо има више значења:

 Ескуајо (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ескуајо (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику